Департамент Бермехо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 12850 км². Население — 14046 тыс.человек. Плотность населения — 1,09 чел./км².

Административный центр — Лагуна-Ема.

География
Департамент расположен на северо-западе провинции Формоса.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с Парагваем
на юго-востоке — с департаментом Патиньо
на юго-западе — с провинцией Чако
на западе — с департаментами Рамон-Листа, Матакос

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Лагуна-Ема
Лос-Чиригуанос
Посо-де-Маса
Посо-дель-Мортеро

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса